Circle Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Circle Island (Kalifornien)
 Circle Island (Louisiana)
 Circle Island (Ohio)